82. mužské a 25. ženské mistrovství světa ve vzpírání se konalo od 19. do 28. listopadu 2015 v americkém Houston.

Přehled medailistů

Muži

Ženy

Žebříček států podle medailí 
Pozn.: Pouze „velké“ dvojbojové medaile.

Odkazy

Reference a poznámky

Související články 
 Vzpírání
 Mistrovství Evropy ve vzpírání 2015

Mistrovství světa ve vzpírání
Vzpírání v roce 2015
Sport v Houstonu
Vzpírání v USA